Бульба — м'ясисте потовщення на коренях або взагалі на підземній частині рослини.
 Бульба — кулька на поверхні рідини; пухир, бульбашка.
 Бульба — діалектна назва картоплі.

Прізвище 

 Бульба Вольф Борисович ( 1951) — молдовський і ізраїльський художник, графік.
 Бульба Полікарп Васильович — бургомістр м. Рівне під час окупації.
 Бульба Степан Степанович ( 1950) — український політик.
 Тарас Бульба-Боровець (1908—1981) — український військовий та політичний діяч.

Див. також 
 Тарас Бульба (значення)
 Бульб — потовщення на носі деяких типів суден.
 Бульбаш — прізвисько білоруса.